Попере́чный прое́зд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Поперечный проезд — улица в Липецке.
 В Москве:
 1-й Поперечный проезд.
 2-й Поперечный проезд.